Lavalette kan syfta på:
 Lavalette, Aude
 Lavalette, Haute-Garonne
 Lavalette, Hérault